Табажак — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края России. Входит в состав Анашенского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 33 км к югу от районного центра Новосёлово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 53 мужчины и 50 женщин из 103 чел.

Примечания 

Населённые пункты Новосёловского района